Gardner är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ava Gardner (1922–1990), amerikansk skådespelare

 Booth Gardner (1936–2013), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Washington
 Brett Gardner

 Chris Gardner (född 1954), amerikansk entreprenör och motivationstalare
 Cory Gardner (född 1974), amerikansk politiker, republikan, senator från Colorado
 Craig Gardner (född 1986), engelsk fotbollsspelare

 Dale Gardner (1948–2014), amerikansk astronaut

 Elizabeth Jane Gardner
 English Gardner
 Erle Stanley Gardner (1889–1970), amerikansk kriminalförfattare, skapare av rollfiguren Perry Mason
 Ernest Gardner (1862–1939), brittisk arkeolog och konsthistoriker

 Frank Gardner (1930–2009), australisk racerförare
 Frederick D. Gardner (1869–1933), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Missouri

 Gabriel Gardner
 George Gardner (1812–1849), skotsk botanist
 George Gardner (ishockeymålvakt)
 Gerald Gardner (1884–1964), medgrundare av wicca-religionen
 Guy S. Gardner (född 1948), amerikansk astronaut
 Guy Gardner (seriefigur)

 Henry Gardner (1819–1892), amerikansk politiker, guvernör i Massachusetts
 Howard Gardner (född 1943), amerikansk pedagog och utvecklingspsyjolog
 Isabella Stewart Gardner (1840–1924), amerikansk konstsamlarae och filantrop
 Janet Gardner (född 1962), amerikansk hårdrocksångerska och låtskrivare
 Jeanette Gardner (född 1953), svensk karriärcoach och författare
 Jimmy Gardner (ishockeyspelare) (1881–1940), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 John Gardner, flera personer
 John Gardner (amerikansk författare) (1933–1982)
 John Gardner (brittisk författare) (1926–2007), kriminalförfattare
 Kossi Gardner (1941–2009), amerikansk musiker
 Martin Gardner (1914–2010), amerikansk matematiker, författare och kolumnist
 Maureen Gardner (1928–1974), brittisk häcklöpare
 O. Max Gardner (1882–1947), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i North Carolina
 Obadiah Gardner (1852–1938), amerikansk politiker, demokrat, senator från Maine
 Percy Gardner (1846–1937), brittisk arkeolog
 Remy Gardner
 Rhett Gardner
 Ricardo Gardner (född 1978), jamaicansk fotbollsspelare 
 Rob Gardner, amerikansk musiker, trumslagare
 Ronnie Lee Gardner (1961–2010), amerikan avrättad för mord
 Rulon Gardner (född 1971), amerikansk tungviktsbrottare
 Steve Gardner (född 1958), engelsk fotbollsspelare, delvis verksam i Sverige
 Sue Gardner (född 1967), kanadensisk journalist 
 Wayne Gardner (aktiv 1983–1994), australisk motorcykelförare

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken